Кету может означать:

  — город в Бенине.
 Кету (мифология) — в индийской мифологии «теневая» планета (наваграха).